Der Wahlbezirk Dornbirn ist ein Wahlkreis in Vorarlberg, der den politischen Bezirk Dornbirn umfasst. Bei der Landtagswahl 2019 ging die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 37,5 % als stärkste Partei hervor. Neben der ÖVP, die drei der acht möglichen Grundmandate im Wahlbezirk erzielte, erreichten auch die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und Die Grünen – Die Grüne Alternative jeweils ein Grundmandat.

Wahlergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994

Weblinks 
 Landtagswahlergebnisse in Vorarlberg auf den Seiten des Landes Vorarlberg

Dornbirn
Bezirk Dornbirn